Чемпионат Европы по гандболу среди женщин 2020 () был 14-м по счёту турниром и проходил в Дании с 3 по 20 декабря. Все игры прошли в Хернинге и Коллинге. В чемпионате участвовали 16 сборных. Титул 2018 года защищала сборная Франции, которая уступила в финале команде Норвегии. В решающем матче француженки проигрывали 11-16 в начале второго тайма, но сумели сравнять счёт и даже выйти вперёд, однако в концовке сильнее были норвежки (22-20). 

Норвежки, выиграв на турнире все 8 матчей, стали чемпионками Европы 8-й раз в истории (за 14 турниров). Только 4 команды из 16 закончили турнир с положительной разницей забитых и пропущенных мячей (Норвегия, Франция, Дания и Россия). Даже у бронзового призёра турнира сборной Хорватии разница оказалась отрицательной. Хорватки сенсационно завоевали медали турнира, которые стали для них первыми в истории на чемпионатах Европы, мира или Олимпийских играх. На чемпионатах Европы 2016 и 2018 года хорватки занимали последнее место, проиграв все 6 матчей. На чемпионаты мира хорватки не могли отобраться с 2011 года.

Первоначально Норвегия была страной-хозяйкой турнира совместно с Данией, но в середине ноября 2020 года сообщила Европейской федерации гандбола, что не будет принимать матчи турнира из-за пандемии COVID-19.

Дания ранее принимала чемпионаты Европы среди женщин в 1996, 2002 и 2010 (совместно с Норвегией) годах. В 2010 году соревнования проходили на той же арене «Йюске-банк-боксен» в Хернинге, которая является главной ареной турнира 2020 года. 

На турнире также прошла квалификация к чемпионату мира 2021 года. Путёвки завоевали сборные Норвегии, Франции, Хорватии и Дании. Ранее право выступить на чемпионате получили сборные Испании (как хозяева) и Нидерландов (как чемпионы мира 2019 года).

Места проведения

Отборочный турнир 

Из-за пандемии COVID-19 квалификация к чемпионату Европы была остановлена. Последние матчи были сыграны 29 сентября 2019 года, все команды успели сыграть по два матча. Командам оставалось сыграть по 4 тура на групповой стадии весной 2020 года, но в апреле 2020 года ЕГФ окончательно отменила матчи квалификации. Состав участников турнира определился по рейтингу 2018 года.

Квалифицированные команды

Рефери 

9 октября 2020 года было отобрано 10 судейских пар.

Жеребьевка
Жеребьевка состоялась 18 июня 2020 года в Вене, Австрия.

Посев
Посев команд перед жеребьевкой был объявлен 7 мая 2020 года.

Результаты

Предварительный раунд 
Все матчи будут проходить по местному времени (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа I

Группа II

Финальный раунд

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Лучшие бомбардиры

Лучшие вратари

Символическая сборная

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница турнира на портале ЕГФ
 
 

Чемпионат Европы по гандболу среди женщин
2020 год в гандболе
Чемпионаты Европы в Дании
Спорт в Дании в 2020 году
Декабрь 2020 года
гандбол
Международные соревнования по гандболу в Дании